

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Алиатт отказался выдать Киаксару вождей скифов, бежавших в Малую Азию. Начало войны между Лидией и Мидией. К этому времени Урарту и Мана окончательно включены в состав Мидии.

Китай 
 18-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной войска цзиньского князя и вэйского наследника Цзана напали на Ци и добились успехов. Циский князь вступил в переговоры, и когда цисцы послали заложником княжича-наследника Цяна, цзиньцы прекратили войну.
 Весной луский гун отправился в поход на Малое Ци.
 В 7 луне чжусцы «подло убили» цзэнского князя (цзы) в Цзэн.
 В 7 луне, в день цзя-сюй умер царь Чу Чжуан-ван (Люй), ему наследовал сын Шэнь (Гун-ван, эра правления 590—560). Это первый чуский правитель, чья смерть отмечена в «Чуньцю» (однако там он назван титулом «цзы»).
 В 7 луне луский посол Гунсунь Гуй-фу отправился в Цзинь.
 В 10 луне, в день жэнь-сюй в палате Цинь умер князь Лу Сюань-гун, ему наследовал сын Хэй-гун (Чэн-гун, эра правления 590—573). Цзи Вэнь-цзы был недоволен сановником прежнего гуна Гунсунь Гуй-фу, и Гуй-фу, возвращаясь из Цзинь, доехал лишь до Шэн, откуда бежал в Ци. Три семейства изгнали Дунмыня Цзы-цзя из Лу в Ци.

См. также

Примечания